Giovanni Cantoni - patriota, fisico, politico e accademico italiano (1818-1897) 
 Giovanni Cantoni - scrittore, traduttore e apologeta italiano (1938-2020)